Константи́нов — русская и болгарская фамилия, образованная от имени Константин, а также топоним. Женская форма — .

Носители фамилии

А 
 Константинов, Алеко (1863—1897) — болгарский писатель и поэт, журналист, юрист, общественный деятель.
 
 
 
 Константинов, Андрей Дмитриевич (настоящая фамилия — Баконин; род. 1963) — российский писатель и журналист, пишущий на криминальные темы.
 Константинов, Антип (? — 1650) — русский мастер каменного шатрового зодчества.
 Константинов, Антон Сидорович (1923—2015) — политик, военнослужащий, кандидат экономических наук, министр культуры Молдавии (1973—1987), заслуженный работник культуры Молдавии.

Б

В 
 Константинов, Валентин Иванович (1925—?) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Константинов, Василий Константинович (1867—1920) — русский инженер, депутат Государственной думы I созыва от Черноморской губернии.
 Константинов, Виктор Семёнович (1939—1970) — летчик-испытатель, почётный мастер спорта СССР.
 Константинов, Виленин Дмитриевич (1924—2018) — советский и российский учёный, к. тех. н., проф., специалист по диагностике и эксплуатации авиатехники.
 
 
 Константинов, Владислав Георгиевич (род. 1946) — российский режиссёр, заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл.

Г 
 Константинов, Гаруш Сергеевич (1921—1944) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Константинов, Геннадий Николаевич (1910—1979) — советский художник-прикладник, резчик по дереву, педагог.
 Константинов, Георгий Викторович (1924—1994) — советский театральный режиссёр.
 Константинов, Григорий Семёнович (1869—?) — присяжный поверенный, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Новгородской губернии.

Д 
 Константинов, Даниил Ильич (род. 1984) — политик, политзаключённый.
 Дионисий (Константинов) (в миру Дмитрий Алексеевич Константинов; род. 1960) — епископ УПЦ, епископ Шепетовский и Славутский.

Е 
 
 Константинов, Егор Константинович — русский историк первой половины XIX века.

И 
 
 Константинов, Илья Владиславович (род. 1956) — политик, депутат Верховного Совета России в 1990—1993 гг.

К 
 Константинов, Кириак Константинович — капитан-командор (20.11.1803), георгиевский кавалер (1788).
 
 Константинов, Костя (1903—1947) — русский пианист, дирижёр и композитор.

Л 
 Константинов, Лаврентий Сергеевич (1910—1948) — Герой Советского Союза.
 Константинов, Леонид Сергеевич (1961—2001) — подполковник пограничной авиации, Герой России, пилот-вертолётчик.

М

Н 
 Константинов, Никита Игоревич (род. 1966) — исполняющий обязанности президента ГП НАЭК «Энергоатом».

О 
 Константинов, Осип Ильич (1813—1856) — русский военный писатель.

П 
 
 Константинов, Пламен (род. 1973) — болгарский волейболист и тренер.

Р

С

Т 
 Константинов, Тихон Антонович (1898—1957) — партийный и государственный деятель Молдавии.

Ф

Составные фамилии 
 Константинов-Гришин, Василий Матвеевич (1874—1943) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Населённые пункты 
 Константинов — село в Ширяевском районе Одесской области Украины.
 Константинов — село в Недригайловском районе Сумской области Украины.
 Константинов () — деревня в Плоцком повяте Мазовецкого воеводства Польши.

Другое 
 Константинов — лунный кратер.

См. также